Na mitologia inuit Tekkeitsertok é o deus da caça e mestre do cervo, sendo uma das mais importantes divindades do panteão.

Mitologia inuíte